Beechertown steht für: 

 Beechertown (New York), Ort im Saint Lawrence County, New York, USA 
 Beechertown (North Carolina), Ort im Macon County, North Carolina, USA